Chances – album zespołu Sylver
 Chances – singel zespołu Roxette